R7 (België), een niet aangelegde geplande ringweg rond de Belgische stad Luik
 R7 (Kosovo), een autosnelweg in Kosovo
 R-7 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 R7 (raket), een onbemande Russische lanceerraket.